Il campionato europeo rally 2012 è la 60ª edizione della massima serie rallystica continentale.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Collegamenti esterni